La Zona Asia/Oceania è una delle 3 divisioni zonali nell'ambito della Federation Cup 1992.

Tutti gli incontri si sono giocati al National Tennis Centre di Colombo in Sri Lanka su campi in terra rossa.

1º turno
Date: 4–6 maggio

Le squadre qualificate 1a e 2a avanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale

Corea del Sud avanza al World Group.

Collegamenti esterni 
 

Federation Cup 1992